Sarah Fabyan e Alice Marble hanno battuto in finale Simonne Mathieu e Billie Yorke 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Simonne Mathieu /  Billie Yorke (finale)
 Sarah Fabyan /  Alice Marble (Campionesse)

Assente
 Bobbie Heine /  Margaret Morphew (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1938